Проспект Червоной Калины — название улиц в городах Украины.
 Проспект Червоной Калины — проспект в Киеве.
 Проспект Червоной Калины — проспект в Конотопе.
 Проспект Червоной Калины — проспект во Львове.

См. также 
 Калина красная